La temporada 1978-79 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la 21.ª edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA.

El Estrella Roja de Belgrado ganó la Copa de Europa por primera vez; en la final (que se jugó en La Coruña) derrotó al Budapest SE, que en las semifinales eliminó al vigente campeón, el Geas Sesto. Fue el primer equipo yugoslavo en conseguirlo. Como en 1976 y 1978, el Daugava Riga, 16 veces campeón, no se inscribió.

Resultados

1ª Fase previa
 (128-38, 117-57) Elitzur Tel Aviv 145-95 Olympiacos Volos
 (103-51, 84-61) Donau Viena 185-112 Ankara Kolejliler
 (61-56, 52-52) TuS 04 Leverkusen 113-108 Amicale Merelbeke
 (76-42, 55-70) Cleveland Eagles 131-112 Académico Oporto

2ª Fase previa
 (72-73, 80-52) Clermont Université 152-125 Elitzur Tel Aviv
 (70-61, 105-81) Akademicki Poznan 175-142 Donau Viena
 (85-67, 80-67) Budapest SE 165-134 TuS 04 Leverkusen
 (95-63, 83-50) Picadero Barcelona 178-113 Cleveland Eagles

Cuartos de final

Grupo A
 Estrella Roja 86-97 ??-?? Clermont // Geas 77-66 86-58 Akademicki
 Estrella Roja 69-67 86-67 Geas // Clermont 82-83 83-55 Akademicki
 Estrella Roja 98-71 95-84 Akademicki // Geas 53-56 59-51 Clermont
 (6 - 0 --- 445-375) 1. Estrella Roja de Belgrado
 (3 - 3 --- 409-386) 2. Geas Sesto
 (2 - 4 --- 358-347) 3. Clermont Université
 (1 - 5 --- 417-521) 4. Academicki Poznan
Grupo B
 Budapest 89-67 61-58 Picadero // Minyor 70-68 76-82	Sparta Budapest 90-77 64-65 Minyor // Sparta 87-78 82-84 Picadero Budapest 77-66 65-61 Sparta // Minyor 86-65	72-66 Picadero (5 - 1 --- 450-404) 1. Budapest SE
 (4 - 2 --- 446-435) 2. Minyor Pernik
 (3 - 3 --- 456-454) 3. Sparta Praga
 (1 - 5 --- 418-477) 4. Picadero Barcelona

Semifinales
 (66-79, 110-93) Estrella Roja de Belgrado 176-172 Minyor Pernik
 (56-55, 76-69)'' Budapest SE 132-124 Geas Sesto

Final
 Estrella Roja de Belgrado 97-62 Budapest SE

Clasificación
 01.  Estrella Roja de Belgrado

 02.  Budapest SE

 03.  Minyor Pernik
 04.  Geas Sesto

 05.  Sparta Praga
 06.  Clermont Université
 07.  Picadero Barcelona
 08.  Academicki Poznan

 09.  Elitzur Tel Aviv
 10.  TuS 04 Leverkusen
 11.  Donau Viena
 12.  Cleveland Eagles

 13.  Amicale Merelbeke
 14.  Académico Oporto
 15.  Olympiacos Volos
 16.  Ankara Kolejliler

Referencias

Baloncesto en 1978
Baloncesto en 1979
Euroliga Femenina